Weingand ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Weingand (* 1964), österreichischer Historiker, Autor und LGBT-Aktivist
 Karl Weingand (1882–1969), deutscher Bankkaufmann und Modellbauer